Oenosandridae — родина лускокрилих, поширена виключно в Австралії.

Систематика 
 Рід Diceratucha
 Diceratucha xenopis — (Lower, 1902)
 Рід Discophlebia — R. Felder, 1874
 Discophlebia blosyrodes — Turner, 1903
 Discophlebia catocalina — R. Felder, 1874
 Discophlebia celaena — (Turner, 1903)
 Discophlebia lipauges — Turner, 1917
 Discophlebia lucasii — Rosenstock, 1885
 Рід Nycteropa
 Nycteropa subovalis — Turner, 1941
 Рід Oenosandra
 Oenosandra boisduvalii — Newman, 1856

Лускокрилі
Родини лускокрилих
Комахи Австралії
Ендемічна фауна Австралії